PBL kan avse:

 Plan- och bygglagen, svensk lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
 Problembaserat lärande